Afonso Bezerra kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Afonso Bezerra (ort), Rio Grande do Norte, 
 Afonso Bezerra (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar